Velika nagrada Južne Afrike 1962 je bila deveta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 29. decembra 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 82
| 2:08:03,3
| 2
| 9
|-
! 2
| 8
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 82
| + 49,8 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 9
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 82
| + 50,3 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 10
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 82
| + 53,8 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 11
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 81
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 6
| 20
|  Neville Lederle
| Lotus-Climax
| 78
| +4 krogi
| 10
| 1
|-
! 7
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 78
| +4 krogi
| 7
|  
|-
! 8
| 18
|  John Love
| Cooper-Climax
| 78
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 9
| 5
|  Bruce Johnstone
| BRM
| 76
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! 10
| 14
|  Ernie Pieterse
| Lotus-Climax
| 71
| +11 krogov
| 13
|  
|-
! 11
| 15
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 70
| Dovod goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 62
| Puščanje olja
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  Doug Serrurier
| LDS-Alfa Romeo
| 62
| Hladilnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 56
| Puščanje goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mike Harris
| Cooper-Alfa Romeo
| 31
| Obesa
| 15
|  
|-
! Ods
| 6
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 26
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 11
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! WD
| 12
|  Gary Hocking
| Lotus-Climax
| 
| Smrtna nesreča
| 
| 
|-
! WD
| 16
|  Syd van der Vyver
| Lotus-Climax
| 
| Poškodovan dirkalnik
| 
| 
|-
! WD
| 17
|  Tony Settember
| Emeryson-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 19
|  Sam Tingle
| Lotus-Climax
| 
| Dirkal drugje
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962